Стороженко Андрій Якович (1791–1858) — військовий і адміністративний діяч, історик і письменник.
 Стороженко Андрій Володимирович (1857 — ?) — історик і славіст, громадський діяч, внук Стороженко Андрія Яковича.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок